Sin City может обозначать:
 Sin City — порностудия в Лос-Анжелесе, штат Калифорния, США